Райо́н Аоба́ (, ) — дослівно: «Зеленолистий район».
Район Аоба (Йокогама)
Район Аоба (Сендай)

Див. також 
Аоба